Amerikai amatőr ökölvívók listája
Demetrius Andrade
Michael Bennett 
Tyrell Biggs 
Riddick Bowe
Chris Byrd 
Howard Davis
Andre Dirrell
George Foreman
Joe Frazier
Paul Gonzales
Kenneth Gould
Virgil Hill 
Oscar De La Hoya
Jeff Lacy
Ray Leonard
Floyd Mayweather Jr.
Ray Mercer
Jerry Page
David Reid
Leon Spinks
Frank Tate
Henry Tillman
José Torres
Andre Ward
Raushee Warren
Rhoshii Wells
Pernell Whitaker
Ricardo Williams

Amerikai ökölvívók
Ökölvívólisták